Кухарж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кухарж, Евгений Фёдорович (род. 1949) — советский хоккеист.
 Кухарж, Йозеф (1846—1926) — чешский поэт.
 Кухарж, Томаш (род. 1976) — чешский футболист, полузащитник.